Empress – villaggio nella provincia dell'Alberta in Canada

Navi 
 Empress of Ireland – piroscafo inglese affondato nel 1914 nel golfo del fiume San Lorenzo, in Canada
 RMS Empress of India – transatlantico della Canadian Pacific Railway

Altro 
 Empress of India Medal – medaglia concessa dal governo britannico nel 1877 in occasione della proclamazione della Regina Vittoria a imperatrice d'India
 The Empress – hotel nella British Columbia in Canada